Villa Trivulzio – Cassinetta di Lugagnano
 Villa Trivulzio – Omate (Agrate Brianza)
 Villa Affaitati Trivulzio – Grumello Cremonese ed Uniti

Pagine correlate

 Palazzo Trivulzio